Эмили Рон () — сольная артистка, издающая электронный музыкальный проект Chiasm, проданный COP International records. Её музыка была издана на 12 сборниках компакт-дисков, в компьютерной видеоигре Vampire: The Masquerade — Bloodlines от Troika Games, в телесериале морская полиция на CBS и в независимом фильме Extinguish, выпущенным Outsider Filmworks. Название Chiasm (греч χίασμα, «перекресток») исходит из биологического термина — пересечение зрительных нейронов головного мозга, которые позволяют людям иметь постоянное и периферийное зрение (см. Перекрёст зрительных нервов). Chiasm продюсируется в Детройте, США.

Происхождения 
В возрасте пяти лет, Эмили Рон начала брать уроки фортепиано у церковного органиста, Милдред Бенсон, и в конце концов начала петь соло в церкви. В возрасте 13 лет она получила синтезатор Casiotone и начала экспериментировать с электронной музыкой. В её заключительном году средней школы она присоединилась к экспериментальной/промышленной перформанс арт-группе под названием Inter Animi.

Осенью 1997 года, во время изучения молекулярной биологии в Детройте, Рон объединилась с П. Кэлвин Симмонс в своем проекте Dragon Tears Descending (DTD) в качестве клавишника. Рон затем покинула DTD и сформировала свой собственный проект Electrophoretic Transfer ориентируясь на Шейн Терпенинг в 1998 году.

Chiasm создался в 1998 году, когда Рон начала полностью выпускать свою собственную музыку со своим первым демо-диском под названием «Embryonic» завершенным в октябре. Её песня «Bouncing Baby Clones» была размещенна на Detroit Electronica compilation CD, D[elEcTROnIc]T, весной 1999 года. В октябре 1998 года, Рон выпустила свой дебютный альбом, Embryonic на Rodent Recordings.

Дискография

Embryonic

Disorder

Divided We Fall

Relapse

Prefrontal 

Доступен только на iTunes.

Reform

Apple Island

Obligatory 

Доступен только на iTunes

11:11

Примечания

Ссылки 

Музыканты США в стиле индастриал
Женский вокал в рок-музыке
Википедия:Биографии современников